Torptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torptjärnen, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (1,9 ha)
Torptjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Torptjärnen (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (8,06 ha)
Torptjärnen (Nedre Ulleruds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun,  (17,2 ha)
Torptjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (12,3 ha)
Torptjärnen (Kroppa socken, Värmland, 660846-142257), sjö i Filipstads kommun, 
Torptjärnen (Kroppa socken, Värmland, 661716-141437), sjö i Filipstads kommun, 
Torptjärnen (Järna socken, Dalarna, 669445-141553), sjö i Vansbro kommun,  (5,47 ha)
Torptjärnen (Järna socken, Dalarna, 671985-141172), sjö i Vansbro kommun, 
Torptjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (13,9 ha)
Torptjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Torptjärnen (Sunne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (8,04 ha)

Se även
Torpetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn